The King of Comedy est un film de Martin Scorsese sorti en 1983, et traduit en France par La Valse des pantins
 Le Roi de la comédie (The King of Comedy) est un film tourné à Hong Kong par Lee Lik-Chi et Stephen Chow, sorti en 1999